Dirty Work (álbum de The Rolling Stones)
Dirty Work (álbum de All Time Low)
Dirty Work (filme) - um filme de 1998

Desambiguação